Hasta ist:
 ein Speer in der römischen Armee, auch als ritueller oder symbolischer Gegenstand im römischen Recht, siehe Hasta
 eine antike Stadt in Ligurien, das heutige Asti
 eine antike Stadt in der Hispania Baetica, siehe Hasta (Baetica)
 der Hauptstrich von Buchstaben, siehe Hasta+Coda-Theorie

Hasta ist die Abkürzung für:
 Hallenstadion

HASTA